Фёдор Кузнецо́в:* Кузнецов, Фёдор Андреевич (1932—2014) — российский учёный, академик АН СССР (с 1987), академик РАН (1991).
 Кузнецов, Фёдор Иванович (1919—2001) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Фёдор Исидорович (1898—1961) — российский военачальник, генерал-полковник.
 Кузнецов, Фёдор Максимович (1899—?) — новатор лёгкой промышленности.
 Кузнецов, Фёдор Федотович (1904—1979) — советский военачальник, генерал-полковник. Примечания